Mindermann ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Mindermann (* 1968),  deutscher Politiker (CDU) in Niedersachsen 
 Marie Mindermann (1808–1882),  deutsche Frauenrechtlerin und Schriftstellerin
 Martin Mindermann (* 1960), deutscher Keramikkünstler
 Torsten Mindermann (* 1971), deutscher Ökonom und Hochschullehrer